Энди Грин (; род. 30 октября 1982, Трентон) — американский хоккеист, защитник.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Майами Ред Хоукс», команду представляющий Университет Майами в Огайо. По завершении студенческой карьеры в 2006 году подписал контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз», но был перемещён в фарм-клуб команды «Лоуэлл Девилз». В своём первом сезоне, он неоднократно вызывался в «Нью-Джерси» и активно играл за «Девилз», уверенно заменяя травмированных Йонни Одуя, Колина Уайта и Ричарда Матвийчука.

1 июля 2011 года продлил контракт с клубом на четыре года. В новом сезоне «Девилз» дошли до финала Кубка Стэнли, где они проиграли «Лос-Анджелес Кингз» в серии со счётом 4-2.

30 июля 2014 года подписал новый пятилетний контракт. В октябре 2015 года он был назначен новым капитаном «Нью-Джерси Девилз», заменив завершившего карьеру Брайса Сальвадора и стал 11-м капитаном в истории клуба.

7 января 2017 года в матче с «Каролиной Харрикейнз» получил травму руки, но при этом прервал серию из 350 сыгранных подряд матчей НХЛ. Его результат стал третьим в истории лиги Трэвиса Зэйджека и Кена Дайнеко.

16 февраля 2020 года был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс» на Дэвида Кеннвевиля.

11 января 2021 года подписал новый однолетний контракт.

Завершил карьеру игрока перед сезоном 2022/23 подписав символический однодневный контракт с «Нью-Джерси».

Международная 
Играл за сборную США на ЧМ-2010, на котором американцы боролись за выживание и сохранили место в элитном дивизионе, выиграв утешительный турнир.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Майами Редхокс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»